

Населені пункти та їхні частини

 Ґожиця — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґожиця — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Ґожиця — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґожиця — осада в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки